

Letteratura 
 Kitchen – primo romanzo scritto dall'autrice giapponese Banana Yoshimoto nel 1988

Persone 
 Derwin Kitchen (1986) – cestista statunitense
 Jennifer Kitchen (1971) – attrice statunitense
 Kenneth Kitchen (1932) – egittologo scozzese
 Michael Kitchen (1948) – attore britannico
 Perry Kitchen (1992) – calciatore statunitense

Altro 
 Kitchen – programma televisivo italiano del 1999